Osoby:
 Adolf Wüstefeld – niemiecki lekarz
 Karl Wüstefeld – niemiecki organista
 Michael Wüstefeld – niemiecki pisarz
 Wilhelm Wüstefeld – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Wüstenfeld